Versorgungsarzt steht für:

 einen beim Versorgungsamt tätigen Arzt
 einen Arzt bei der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) in den Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen der COVID-19-Pandemie in Bayern #Einsetzung von Versorgungsärzten